Ерик Буторац и Раџив Рам су бранили титулу, али су изгубили у првој рунди од Ивеса Алегра и Станисласа Вавринке.

Марсел Гранољерс и Сантијаго Вентура Бертомеу су освојили титулу победивши у финалу Лу Јен-сјуна и Јанка Типсаревића са 7–5, 6–2.

Ноциоци

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Ченај 2010."

Отворено првенство Ченаја у тенису 2010.
Отворено првенство Ченаја у тенису — парови